Dan Labraaten, švedski hokejist, * 9. junij 1951, Arvika, Švedska.

Labraaten je vso kariero v švedski ligi igral za klub Leksands IF, skupno trinajst sezon v dveh delih. V sezonah 1972/73, 1973/74 in 1974/75 je s klubom osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 1983/84 je bil najboljši po točkah v švedski ligi. Vmes je igral dve sezoni v ligi WHA za klub Winnipeg Jets, za katerega je odigral 111 prvenstvenih tekem, ter skupaj štiri sezone v ligi NHL za kluba Detroit Red Wings in Calgary Flames, za katera je skupaj odigral 268 prvenstvenih tekem. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na šestih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate in štirih srebrnih medalj.

Statistika kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 68
|
| 5
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 14
| 9
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 23
| 13
| 14
| 27
| 0
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 12
| 8
| 20
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 17
| 10
| 27
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 32
| 17
| 16
| 33
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 74/75
|
| 30
| 24
| 14
| 38
|
| 40
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 10
| 9
| 1
| 10
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 75/76
|
| 16
| 13
| 9
| 22
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 5
| 3
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 64
| 24
| 27
| 51
|
| 21
|
| 20
| 7
| 17
| 24
|
| 15
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 77/78
|
| 47
| 18
| 16
| 34
|
| 30
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 78/79
|
| 78
| 19
| 19
| 38
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 79/80
|
| 76
| 30
| 27
| 57
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 80/81
|
| 44
| 3
| 8
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 80/81
|
| 27
| 9
| 7
| 16
|
| 13
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 81/82
|
| 43
| 10
| 12
| 22
|
| 6
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 30
| 9
| 10
| 19
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 36
| 23
| 21
| 44
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 27
| 15
| 14
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 20
| 12
| 32
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 31
| 17
| 14
| 31
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 24
| 9
| 7
| 16
|
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 786
| bgcolor="#7FFF00" | 340
| bgcolor="#7FFF00" | 287
| bgcolor="#7FFF00" | 627
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 332
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 31
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Calgary Flames